Das Bear Stearns Tournament of Champions 2005 fand vom 19. bis 25. Februar 2005 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 75.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Anthony Ricketts verlor. Ricketts erreichte auch das Finale, in dem er auf den topgesetzten Thierry Lincou traf. Mit 12:10, 7:11, 11:9, 6:11 und 11:7 setzte sich Ricketts durch und gewann erstmals das Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2005